Tyler Haskins (né le  à Madison, dans l'État de l'Ohio aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Musketeers de Sioux City || USHL ||46 ||3 ||8 ||11 ||20 ||12 ||1 ||0 ||1 ||15
|-
|2002-2003 || Storm de Guelph || LHO ||54 ||7 ||14 ||21 ||14 ||11 ||3 ||2 ||5 ||10
|- 
|2003-2004 || Storm de Guelph || LHO ||9 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004|| St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||54 ||17 ||24 ||41 ||30 ||18 ||5 ||4 ||9 ||10
|-
|2004-2005 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||62 ||12 ||20 ||32 ||64 ||10 ||6 ||4 ||10 ||20
|-  
|2005-2006 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||56 ||24 ||51 ||75 ||112 ||4 ||1 ||4 ||5 ||8
|-
|2006-2007 || Spirit de Saginaw || LHO ||65 ||11 ||60 ||71 ||90 ||6 ||1 ||1 ||2 ||10
|-   
|2007-2008 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||41 ||16 ||27 ||43 ||20 ||15 ||6 ||9 ||15 ||10
|-
|2007-2008 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||25 ||1 ||3 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||72 ||10 ||15 ||25 ||53 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||67 ||12 ||18 ||30 ||30 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2010-2011|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 49|| 11|| 28|| 39|| 34|| 9|| 2|| 7|| 9|| 6
|-
| 2011-2012|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 28|| 10|| 17|| 27|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 37|| 5|| 21|| 26|| 30|| 12|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2013-2014|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 48|| 12|| 24|| 36|| 53|| 11|| 3|| 7|| 10|| 8
|-
| 2014-2015 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 41|| 5 ||21 ||26 ||28 ||8||2 || 7|| 9||6
|-
| 2015-2016 || Grizzlys Wolfsburg || DEL || 49 || 12 || 31 || 43 || 52 || 15 || 1 || 12 || 13 || 8
|-
| 2016-2017 || Grizzlys Wolfsburg || DEL ||42 ||7 ||24 ||34 ||46 ||18 ||3 ||11 ||14 ||20
|-
| 2017-2018 || Grizzlys Wolfsburg || DEL ||38 ||7 ||26 ||33 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinstions

United States Hockey League 

 Il remporte la Coupe Clark avec les Musketeers de Sioux City en 2010-2011.

Notes et références 

Naissance en mai 1986
Naissance dans le comté de Lake (Ohio)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Musketeers de Sioux City
Attaquant de hockey sur glace